Buslijn 70 (Amsterdam)
Buslijn 70 (Brussel)
Buslijn 70 (Rotterdam)
Buslijn 70 (Amersfoort-Hilversum)